Гуж — ремінь, яким прикріплюють голоблі до хомута.

Топонім 
 Гуж — селище в Росії, в Койгородському районі Республіки Комі.

Прізвище 
 Олімпія де Гуж (1748—1793) — французька письменниця і журналістка